Une prémonition désigne le sentiment de savoir ce qui va arriver dans l'avenir.

Prémonition(s) ((s) en anglais) est le titre de plusieurs œuvres:

Littérature 

 Prémonitions () est une trilogie de l’écrivain  publiée originellement en 1994 à 1995.

Musique 

  est le deuxième album studio du groupe Survivor, sorti en 1981 ;
  est un album live du chanteur américain John Fogerty sorti en 1998.

Télévision 

 Prémonitions () est un téléfilm américain réalisé par Jonas Quastel et diffusé en 2004.
Prémonitions, est une série télévisée québécoise diffusée en 2016.

Cinéma 

 Prémonitions () est un téléfilm américain réalisé par Ivan Nagy en 1979 ;
 Prémonitions () est un film américain réalisé par Neil Jordan en 1999 ;
 Prémonitions () est un film américain réalisé par Mennan Yapo en 2007.
 Prémonitions () est un thriller américain d'Afonso Poyart, sorti en 2015.

 Prémonition (Yogen) est un film d'horreur japonais réalisé en 2004 par Norio Tsuruta, basé sur le manga Kyoufu Shinbun de 1973.

Voir aussi 
 , album du chanteur espagnol David Bisbal.